Гран-при Ита́лии 2014 года (официально Formula 1 Gran Premio d’Italia 2014) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 65-й Гран-при Италии в истории «Формулы-1»), который проходил с 5 по 7 сентября на трассе «Монца», Монца, Италия.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Даниил Квят потерял 10 позиций из-за использования шестого двигателя по ходу сезона.
 2.  Маркус Эрикссон стартует с пит-лейн за игнорирование желтых флагов в квалификации.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Ко времени Кевина Магнуссена было добавлено 5 секунд за инцидент с Валттери Боттасом.
 2.  Эстебан Гутьеррес оштрафован проездом по пит-лейн за инцидент с Грожаном, наказание было объявлено после финиша, поэтому к его времени добавлено 20 секунд.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 36-й поул Льюиса Хэмилтона.
 29-й поул команды Mercedes.
 17-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 22-й быстрый круг команды Mercedes.
 28-я победа Льюиса Хэмилтона.
 4-й хет-трик Льюиса Хэмилтона.
 23-я победа команды Mercedes.
 800-е очко в карьере Нико Росберга.
 80 000-й круг команды McLaren.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Италии